Эмма Анна-Мария Грин Трегаро (; род. 8 декабря 1984 года в Гётеборге, Швеция) — шведская прыгунья в высоту, призёрка чемпионатов мира и Европы.

Серебряная призёрка чемпионата мира 2005 года с результатом 1,96 м. На Олимпийских играх 2008 года заняла 9-е место. Заняла 11-е место на чемпионате мира 2011 года. На Олимпиаде в Лондоне заняла 8-е место. Бронзовая призёрка чемпионата Европы 2012 года. Бронзовая призёрка мемориала Ван-Дамма 2010 года. Заняла 3-е место на этапе Бриллиантовой лиги Athletissima 2011 года.

Личный рекорд в прыжке в высоту — 201 см.

В 2011 году вышла замуж за своего тренера Янника Трегаро.

См. также 
 Бергквист, Кайса
 Юнгмарк, Эбба

Ссылки 
 Профиль на сайте IAAF

Прыгуны в высоту Швеции
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года